De Nole of Colijn(s) de Nole was een Zuid-Nederlandse familie van beeldhouwers die afkomstig was uit Kamerijk (Cambrai), maar vermoedelijk Italiaanse wortels had daar de familienaam in oudere bronnen soms ook als Danole of Da Nole wordt geschreven. Tot de bekendste leden behoren:
 Willem de Nole (ca. eind 15e eeuw - na 1551)
 Colijn de Nole (? - voor 1558), zoon van Willem, naamgever familienaam 'Colijn(s) de Nole' en Colijnstijl
 Jacob de Nole (ca. 1535 - 1601), zoon van Colijn
 Robert de Nole (voor 1570 - 1636), zoon van Jacob
 Hans de Nole (voor 1570 - 1624), zoon van Jacob
 Andries de Nole (1598-1636), zoon van Hans